Vauciennes (Marna) – francuska gmina w regionie Szampania-Ardeny
 Vauciennes (Oise) – francuska gmina w regionie Pikardia